Иван Михайлович Розум () — российский шахматист, гроссмейстер (2014).

Воспитанник шахматного клуба «Петровская ладья».

Первый гроссмейстер в Вологде.

Победитель командного чемпионата Европы среди юношей (до 18 лет) в составе сборной России. Бронзовый призёр чемпионата России 2019 года по быстрым шахматам.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Ход конём

Шахматисты России
Мастера спорта России